Международный теннисный турнир в Сиднее 2017 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер-серии для женщин.

Соревнования в 125-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия.

Турнир прошёл с 8 по 14 января 2017 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Виктор Троицки
 в женском одиночном разряде —  Светлана Кузнецова
 в мужском парном разряде —  Джейми Маррей и  Бруно Соарес
 в женском парном разряде —  Саня Мирза и  Мартина Хингис

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Доминик Тим (№ 8 в мире на тот момент). Австрийский теннисист дошёл до четвертьфинала, где проиграл британцу Дэниелу Эвансу. Чемпион двух последних розыгрышей Виктор Троицки защищал свой титул в качестве третьего номера посева и добрался до полуфинала, где проиграл № 6 посева Жилю Мюллеру. В финале Мюллер победил Эванса и в возрасте 33 лет выиграл первый в карьере титул в Мировом туре. Единственным представителем России в основной сетке стал Андрей Кузнецов и в итоге дошёл до полуфинала, где уступил Эвансу.

Женский одиночный турнир собрал пять представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стала лидер мирового рейтинга Анжелика Кербер. Немецкая теннисистка в первом своём матче турнира на стадии второго раунда уступила россиянке Дарье Касаткиной. Прошлогодняя чемпионка Светлана Кузнецова защищала свой титул в качестве четвёртого номера посева, но во втором раунде проиграла соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В решающий матч смогли попасть Второй номер посева Агнешка Радваньская (№ 3 в мире) и шестой номер посева Йоханна Конта (№ 10 в мире). В итоге победу смогла одержать британка Конта. В основной сетке сыграли пять россиянок, из которых две (Касаткина и Павлюченкова) вышли в четвертьфинал.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Джейми Маррей и Бруно Соарес защищали свой титул в качестве первых номеров посева и смогли дойти до финала, однако в решающем матче проиграли несеянному нидерландскому дуэту Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп.

Парный приз у женщин достался Тимее Бабош и Анастасии Павлюченковой. Прошлогодние победительницы Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул, однако обе сыграли на турнире. Мирза в паре с Барборой Стрыцовой была посеяна под первым номером и дошла до финала, а Хингис в дуэте с Коко Вандевеге в качестве вторых номеров посева добрались до четвертьфинала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Жиль Мюллер обыграл  Дэниеля Эванса со счётом 7–6(5), 6–2.
 Мюллер выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Эванс сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Уэсли Колхоф /  Матве Мидделкоп обыграли  Джейми Маррея /  Бруно Соареса со счётом 6-3, 7-5.
 Колхоф выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мидделкоп выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Тимея Бабош /  Анастасия Павлюченкова обыграли  Саню Мирза /  Барбору Стрыцову со счётом 6-4, 6-4.
 Бабош выиграла 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Павлюченкова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Сиднее

 Мировой тур ATP 2017 года
 WTA Тур 2017 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Австралия
Теннис
Январь 2017 года
2017